Carpa (peix), carpa d'Holanda o carpa europea (Cyprinus carpio), un peix d'aigua dolça
 Carpa koi, nishikigoi o koi (Cyprinus carpio koi o Cyprinus carpio var. Koi), un conjunt informal que componen totes les varietats domèstiques de carpes comunes, que van ser desenvolupades a Àsia per selecció
 Carpa koi japonesa (Leuciscus idus), una espècie de peix de la família dels ciprínids i de l'ordre dels cipriniformes
 La carpa Ramona, una carpa amb sobrepès molt popular i coneguda a Banyoles, que vivia a l'Estany de Banyoles
 Carpa plegable, envelat plegable o dosser-quiosc, un refugi que es pot plegar o replegar fins a una mida considerada com a portàtil
 Carpa de festes o envelats de festes, una varietat de tendes de grans dimensions sovint utilitzades per a aixoplugar esdeveniments
 Carpa de circ, tendal de grans dimensions usat com un edifici temporal
 Carpa Juanita i el Porró, un entremès festiu de foc de Vilanova i la Geltrú